Fink har flere betydninger:
 Fink (efternavn) – et efternavn i Danmark og andre lande
 Fink (musiker) – en engelsk musiker
 Fink (software) – et projekt om at overføre Unix-programmer til Mac OS X
 Barton Fink – en film af Coen-brødrene (1991)
 Billie Joe Armstrong – en amerikansk musiker, også kendt under kunstnernavnet Fink